Nikita Walerjewicz Kriukow (ros. Никита Валерьевич Крюков, ur. 30 maja 1985 w Dzierżyńskim) – rosyjski biegacz narciarski, dwukrotny medalista olimpijski i czterokrotny medalista mistrzostw świata.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Nikita Kriukow pojawił się 28 grudnia 2004 roku podczas zawodów FIS Race w Rybińsku, gdzie był czwarty w sprincie techniką dowolną. W Pucharze Świata zadebiutował 25 listopada 2006 roku w Ruce, gdzie zajął 31. miejsce w sprincie stylem klasycznym. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył 21 stycznia 2007 roku w Rybińsku, zajmując 25. miejsce w sprincie stylem dowolnym. W sezonie 2006/2007 zajął także 24. miejsce w sprincie klasykiem, co pozwoliło mu zająć 132. miejsce w klasyfikacji generalnej. Nigdy nie startował na mistrzostwach świata juniorów, jednak w 2008 roku wziął udział w mistrzostwach młodzieżowców w Malles Venosta, gdzie zajął jedenaste miejsce w sprincie stylem dowolnym. W sezonie 2007/2008 punktował kilkakrotnie, w tym dwukrotnie znajdował się w czołowej dziesiątce zawodów. Najwyższej sklasyfikowany został w sprincie klasykiem w Ruce, gdzie 1 grudnia 2007 roku był piąty. W klasyfikacji końcowej zajął 56. miejsce.

Kolejny sezon zakończył na 35. pozycji w klasyfikacji generalnej i na dziesiątej w klasyfikacji sprinterskiej. Trzykrotnie plasował się w czołowej dziesiątce, w tym zajmując czwarte miejsce w sprincie klasykiem w próbie przedolimpijskiej w Whistler. Na mistrzostwach świata w Libercu wystartował tylko w sprincie drużynowym stylem klasycznym, gdzie wspólnie z Andriejem Parfionowem zajął czwarte miejsce. Rosjanie przegrali walkę o podium z Samim Jauhojärvim i Ville Nousiainenem z Finlandii o 1,7 s. W sezonie 2009/2010 wystartował ośmiokrotnie, przy czym aż trzykrotnie stawał na podium zawodów PŚ. Pierwszy raz dokonał tego 28 listopada 2009 roku w Ruce, gdzie był trzeci w sprincie klasykiem, przegrywając tylko z dwoma Norwegami: Olą Vigenem Hattestadem i Øysteinem Pettersenem. Wynik ten powtórzył 17 stycznia w Otepää i 22 stycznia 2010 roku w Rybińsku. Kriukow wygrał także pierwszy z etapów Finału Pucharu Świata 2009/10, jednak w kolejnych już nie startował i nie był klasyfikowany. W klasyfikacji generalnej zajął 21. miejsce, a wśród sprinterów był szósty. W lutym 2010 roku brał udział w igrzyskach olimpijskich w Vancouver, gdzie w swoim jedynym starcie, sprincie techniką klasyczną był najlepszy. W bezpośrednim pojedynku Rosjanin wyprzedził swego rodaka Aleksandra Panżynskiego oraz Norwega Pettera Northuga.

Najważniejszym punktem sezonu 2010/2011 były mistrzostwa świata w Oslo. Wystąpił tam tylko w jednej konkurencji - sprincie drużynowym stylem klasycznym, w którym razem z Panżynskim wywalczył brązowy medal. Rosjanie zostali wyprzedzeni przez Kanadyjczyków (Devon Kershaw i Alex Harvey) oraz Norwegów (Petter Northug i Ola Vigen Hattestad). W zawodach pucharowych pojawił się czterokrotnie, w tym trzy razy zdobył punkty. Na podium stanął raz - 23 stycznia 2011 roku był trzeci w sprincie stylem klasycznym w Otepää. Sezon zakończył na 55. miejscu w klasyfikacji generalnej. Brak igrzysk olimpijskich lub mistrzostw świata w sezonie 2011/2012 pozwolił na częstsze starty w zawodach pucharowych. Kriukow rozpoczął występy od zajęcia drugiego miejsca w pierwszym etapie Ruka Triple, jednak wycofał się z kolejnych etapów i w efekcie nie został ujęty w klasyfikacji końcowej. Na przełomie 2011 i 2012 roku po raz pierwszy w karierze wziął udział w Tour de Ski. Wziął udział w siedmiu z dziewięciu etapów, przy czym wygrał etap trzeci (sprint klasykiem 31 grudnia 2011 roku w Oberstdorfie). Ostatecznie jednak cyklu nie ukończył i nie był klasyfikowany w szóstej edycji TdS. W drugiej części sezonu pojawił się kilkakrotnie, najlepszy wynik osiągając 4 marca 2012 roku w Lahti, gdzie ponownie był trzeci w sprincie klasykiem. W klasyfikacji generalnej dało mu to 34. miejsce, a w klasyfikacji sprinterskiej był dziesiąty.

Sezon 2012/2013 zaczął od startu w Ruka Triple. Kriukow wygrał pierwszy etap (sprint klasykiem), a w drugim (bieg na 10 km stylem dowolnym) zajął piąte miejsce, jednak w trzecim i ostatnim etapie (biegu na 15 km klasykiem) już nie wziął udziału. Podobnie więc jak w latach poprzednich nie został sklasyfikowany. Następnie dwukrotnie startował w kanadzie, przy czym 15 grudnia 2012 roku w Canmore zajął trzecie miejsce w sprincie stylem dowolnym. Nie wziął udziału w siódmej edycji Tour de Ski, ale w dwóch kolejnych sprintach w ramach PŚ plasował się w pierwszej dziesiątce. W drugiej połowie 2013 roku brał udział w mistrzostwach świata w Val di Fiemme, gdzie zdobył dwa złote medale. W sprincie indywidualnym techniką klasyczną zwyciężył, wyprzedzając Pettera Northuga i Alexa Harveya, a w sprincie drużynowym techniką dowolną w zajęciu pierwszego miejsca pomógł mu Aleksiej Pietuchow. W końcówce sezonu jeszcze dwa razy zdobył punkty: 13 marca w Drammen był trzeci w sprincie klasykiem, wynik ten powtórzył tydzień później w Sztokholmie. Bieg w stolicy Szwecji był pierwszym etapem Finału PŚ, jednak podobnie jak w latach poprzednich Rosjanin wycofał się z dalszej rywalizacji. W klasyfikacji generalnej Kriukow zajął 25. miejsce, a w klasyfikacji sprinterskiej był trzeci, za Szwedem Emilem Jönssonem i Petterem Northugiem z Norwegii.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach

Miejsca na podium w etapach zawodów Pucharu Świata

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2017/2018

Linki zewnętrzne 

 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Rosyjscy biegacze narciarscy
Rosyjscy medaliści olimpijscy
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2011
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2013
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2015
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2017
Rosyjscy sportowcy ukarani za doping
Urodzeni w 1985